Smeris, een bijnaam van de politie
 Smeris (televisieserie)

Amsterdams
Jiddisch